Guairensi – abitanti di Guaíra (Paraná)
Guairensi – abitanti di Guaíra (San Paolo)